Rappmann ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Rappmann (* 1950), deutscher Autor, Verleger, Publizist, Veranstalter und Gründer des FIU-Verlags
 Susanne Rappmann (* 1965), schwedische Geistliche und Bischöfin der lutherischen Schwedischen Kirche